Weezer — рок-группа из Лос-Анджелеса, Калифорния, основанная в 1992 году. Сейчас группа — это Риверс Куомо (ведущий вокал, соло-гитара), Брайан Белл (ритм-гитара, бэк-вокал, клавишные), Скотт Шрайнер (бас-гитара, бэк-вокал) и Патрик Вилсон (ударные). Группа выпустила 15 студийных альбомов, 6 мини-альбомов (ЕР) и один DVD. Weezer продали более 9 миллионов копий своих записей в США.

Группа известна своими синглами, такими как «Buddy Holly», «Undone — The Sweater Song», «Say It Ain’t So», «Hash Pipe», «Island in the Sun», «Perfect Situation», «Beverly Hills» и «Pork and Beans». Видеоклипы на эти композиции находились в активной ротации на музыкальных каналах.
Клип на песню «Buddy Holly» был помещён на лицензионный диск Windows 95 для иллюстрации мультимедийных возможностей системы.

Биография

Создание. Дебютный альбом (1992—1995) 
Впервые группа выступила на публике 14 февраля 1992 года на разогреве у Dogstar — группы Киану Ривза. Weezer подписали контракт с Geffen Records 25 июня 1993 года. После этого они записали свой дебютный альбом с продюсером Риком Осасеком на студии Electric Lady в Нью-Йорке. Во время записи Джейсон Кроппер покинул группу и на его место пришел Брайан Белл, который ранее играл на бас-гитаре в группе Carnival Art. В мае 1994 года Weezer выпустили альбом с одноимённым названием (который также известен как «Синий Альбом» — по цвету обложки). Лейбл изначально не планировал выпускать синглы с этого альбома, желая увидеть, сколько можно реализовать копий только благодаря «сарафанному радио» (отзывам и прочее). Чуть позже DJ радиостанции KNDD в Сиэтле (известной так же как The End) Марко Коллинз начал ставить песню «Undone — The Sweater Song». В этом его убедил Крис Свенсон (менеджер поп-панк-группы Flop из Сиэтла). После этого руководство Geffen Records решило выпустить «Undone — The Sweater Song» первым синглом с альбома. Видеоклип был срежиссирован Спайком Джонзом, в нём зритель увидел группу, играющую в павильоне со всевозможными веселыми выходками. Видеоклип стал хитом на музыкальном канале MTV.

Спайк Джонз также срежиссировал второй видеоклип группы на песню «Buddy Holly». Видео содержало элементы из некогда популярного в США сериала Happy Days, в клипе Weezer исполняли концерт в таком же ресторане «Arnold’s Diner», какой присутствовал в сериале. Видео получило сильную ротацию по MTV и стало чрезвычайно популярным, принеся группе и Джонзу четыре награды MTV, включая награды за Лучший видеоклип, Лучший Видеоклип на Альтернативную песню и две награды Billboard. Клип был также добавлен в качестве бонуса на CD c Windows 95. Также был выпущен третий сингл «Say It Ain't So». Альбом «Weezer» стал трижды платиновым и на сей момент самый успешный релиз группы.

Pinkerton (1996—1997) 
В декабре 1995 года группа прервала тур, чтобы отдохнуть. Примерно тогда же Куомо начал записывать материал, который лег бы в основу концептуального диска Songs from the Black Hole. Однако этот альбом так и не был выпущен. Часть песен с него вошла на работу Pinkerton 1996 года, который по праву считается одним из самых сильных дисков Weezer. Часть остального материала можно услышать на различных сборниках.

В отпуске (1997—2000) 
Летом 1997 года музыканты закончили тур в поддержку Pinkerton и решили взять перерыв. Они начали работать над сайд-проектами: Шарп занялся The Rentals, Уилсон группой The Special Goodness, а Брайан Белл стал играть со своей командой Space Twins. В то же время Риверз Куомо вернулся в родной Бостон и начал писать новые песни, собрав новый коллектив. Несмотря на часто меняющийся состав, место барабанщика регулярно занимал Майки Уэлш. Однако в феврале 1998 года планы Куомо изменились, и он вернулся в Лос-Анджелес. Вскоре к нему присоединились Уилсон и Белл. Поскольку Шарп отказался воссоединяться с Weezer, его заменой стал Уэлш. Тем не менее, репетиции у артистов не складывались, в группе начались разлады — и Уэлш уехал в родной Портленд. Куомо погрузился в депрессию, сделав свою комнату полностью чёрной. В августе 2000 года воссоединившиеся Weezer появились на рок-фестивале Fuji Festival. Какое-то время они выступали как Goat Punishment, но потом снова вернули себе изначальное название.
Группа больше не соединялась до апреля 2000 года, пока Fuji Festival в Японии не предложил им отыграть высокооплачиваемый концерт. Этот фестиваль послужил толчком к возобновлению активности Weezer и с апреля по май 2000 года группа начала репетировать и записывать демо-версии новых песен в Лос-Анджелесе

The Green Album (2000—2001) 
В 2001 году постоянно гастролирующие музыканты записали диск Weezer, также известный как Зелёный альбом, после чего сразу же отправились в очередной тур. Такие энергичные рок-синглы, как «Hash Pipe» и «Island in the Sun» вернули Weezer былую популярность. В августе 2001 года Майки Уэлш был помещен в психиатрическую клинику, и его заменил Скотт Шрайнер.

Maladroit (2002) 
В 2002 году, всего через год после предыдущего альбома, группа выпустила альбом Maladroit, замеченный по таким хитам, как «Dope Nose» и «Keep Fishin'». В 2004 году Weezer переиздали пластинку как Weezer: Deluxe Edition. Сразу же после релиза Maladroit артисты начали работу над новым альбомом которая, однако, затянулась.

Make Believe (2003—2006) 
Новая пластинка Make Believe увидела свет только в 2005 году. Заводной рок-сингл «Beverly Hills», номинированный на Grammy, моментально стал лидером чартов. В 2004 году Weezer переиздали пластинку как Weezer: Deluxe Edition. Следующим громким успехом Weezer стала песня «We Are All on Drugs», в Японии вышедшая как «We Are All in Love».

The Red Album (2007—2010) 
В 2008 году группа выпустила шестой студийный альбом Weezer, известный также как The Red Album. Этот экспериментальный диск вместил на себя и альт-рок, и барокко-поп, и рэп, не говоря уже о необычно длинных для Weezer песнях. Первым хитом альбома стал трек «Pork and Beans», за которым последовал дерзкий «Troublemaker».

14 сентября 2010 года вышел восьмой студийный альбом группы — Hurley.

Van Weezer (2019) 
10 сентября 2019 года группа объявила о туре the Hella Mega Tour с Green Day и Fall Out Boy. Они также выпустили вступительный сингл «The End of the Game» со своего нового четырнадцатого альбома Van Weezer.

В декабре 2019 года группа записала версию песни «Lost in the Woods» для анимационного фильма Холодное сердце 2 (2019), которая была включена в альбом саундтрека. Для этой песни был снят клип с участием группы и актрисы Кристен Белл, которая озвучивала Анну.

Участники 
Текущий состав
 Риверс Куомо — вокал, соло-гитара, клавишные (1992—настоящее время)
 Патрик Уилсон — ударные, перкуссия (1992—настоящее время), бэк-вокал (2007—настоящее время)
 Брайан Белл — ритм-гитара, бэк-вокал (1994—настоящее время), клавишные (2001—настоящее время)
 Скотт Шрайнер — бас-гитара, бэк-вокал (2001—настоящее время), клавишные (2007—настоящее время)

Бывшие участники
 Джейсон Кроппер — ритм-гитара, бэк-вокал (1992—1993)
 Мэтт Шарп — бас-гитара, бэк-вокал (1992—1998)
 Майки Уэлш — бас-гитара, бэк-вокал (1998—2001; умер 8 октября 2011)

Временная шкала

Дискография

Студийные альбомы 
 Weezer (Blue Album) (1994)
 Pinkerton (1996)
 Weezer (Green Album) (2001)
 Maladroit (2002)
 Make Believe (2005)
 Weezer (Red Album) (2008)
 Raditude (2009)
 Hurley (2010)
 Everything Will Be Alright in the End (2014)
 Weezer (White Album) (2016)
 Pacific Daydream (2017)
 Weezer (Teal Album) (2019)
 Weezer (Black Album) (2019)
 OK Human (2021)
 Van Weezer (2021)

Синглы 
 Undone — The Sweater Song (1995)
 Buddy Holly (1995)
 Say It Ain’t So (1995)
 El Scorcho (1996)
 The Good Life (1996)
 Pink Triangle (1996)
 Hash Pipe (2001)
 Island in the Sun (2001)
 Photograph (2001)
 Dope Nose (2002)
 Keep Fishin''' (2002)
 Beverly Hills (2005)
 We Are All on Drugs (2005)
 Perfect Situation (2006)
 This Is Such a Pity (2006)
 Pork and Beans (2008)
 Troublemaker (2008)
 The Greatest Man That Ever Lived (Variations on a Shaker Hymn) (2008)
 (If You’re Wondering If I Want You To) I Want You To (2009)
 I’m Your Daddy (2010)
 Represent (2010)
 Memories (2010)
 Lost in the Woods (2019)''

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Официальный YouTube канал группы 
 Weezer на Geffen Records /вебархив/
 10 фактов о группе Weezer, которых вы не знали 

Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1992 году
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Победители MTV Video Music Awards
Лауреаты премии «Грэмми»
Квартеты
Инди-рок-группы США
Группы альтернативного рока из Калифорнии
Поп-панк-группы из Калифорнии